

Веллі — місто, штат Алабама
 Веллі — місто, штат Небраска
 Веллі Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Веллі Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія
 Веллі Тауншип — селище в окрузі Монтур, штат Пенсильванія
 Веллі — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Велі (значення)
 Валлі (значення)